Себољетас има више значења:

 Себољетас (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Себољетас (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Себољетас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Себољетас, Ел Магеј (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Себољетас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику